Les Trois Soldats, petit tableau en grisaille de Pieter Bruegel l'Ancien ;
 Les Trois Soldats, statue en bronze édifiée à Washington, en commémoration de la Guerre du Viêt Nam ;
 Les Trois Soldats, nom donné à une cabane et deux pigeonniers en pierre sèche construits vers 1870 à Gordes dans le département de Vaucluse, en France.

Voir aussi 
 Les Trois Soldats de l'aventure, film américano-japonais.